Blutströpfchen steht für:

 Bach-Nelkenwurz, Pflanze aus der Familie  der Rosengewächse
 Kleiner Wiesenknopf, Pflanze aus der Familie der Rosengewächse
 Großer Wiesenknopf, Pflanze aus der Familie der Rosengewächse
 Rotwidderchen (Zygaeninae), Unterfamilie der Widderchen
 Sechsfleck-Widderchen, tagaktiven Nachtfalter aus der Familie der Widderchen
 Sommer-Adonisröschen, Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse